Ла́бдак () — в древнегреческой мифологии царь Фив, сын Полидора и Никтеиды. Отец Лаия, дед Эдипа. Был третьим царем Фив после своего деда Кадма и отца Полидора. Когда умер Полидор, Лабдак был ещё мал, поэтому Полидор поручил опеку Никтею. Когда Лабдак подрос, Лик передал ему власть.

Воевал с афинским царем Пандионом, но разбит. Погиб после Пенфея, имея одинаковый с ним образ мыслей. Оставил годовалого сына Лаия.

Потомки Лабдака называются лабдакидами. Среди них Эдип, Антигона, Исмена, Полиник и Этеокл.

Примечания

Источники 
 Псевдо-Аполлодор. Мифологическая библиотека. — III 5, 5.

Цари Фив и Беотии